Municipio de Washington es el nombre de 22 municipios en Pensilvania:

Municipio de Washington (condado de Armstrong, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Berks, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Butler, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Cambria, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Clarion, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Dauphin, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Erie, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Fayette, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Franklin, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Greene, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Indiana, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Jefferson, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Lawrence, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Lehigh, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Lycoming, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Northampton, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Northumberland, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Schuylkill, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Snyder, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Westmoreland, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de Wyoming, Pensilvania)
Municipio de Washington (condado de York, Pensilvania)